Morus může být

 Morus (morušovník) – rod rostlin z čeledi morušovníkovité
Morus – rod ptáků z čeledi terejovití
Thomas Morus, latinská podoba jména Tomáše Mora